2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2017/18 steht für: